Ле́вчев () — болгарське прізвище.

 Владимир Левчев (* 1957) — болгарський поет
 Любомир Левчев (* 1935) — болгарський поет

Болгарські прізвища